O Batalhão de Polícia Trânsito - BPTran foi uma unidade operacional especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, voltado exclusivamente para o policiamento ostensivo e de trânsito urbano na capital fluminense.

Era subordinado ao extinto Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), e sua sede situava-se no bairro do Estácio, na região central da cidade do Rio de Janeiro e tinha toda aquela área sob sua responsabilidade, sendo, por vezes alocado em outros pontos da cidade do Rio quando da ocorrência de grandes eventos.

Foi extinto no ano de 2007, sendo que seus policiais foram deslocados para outras unidades da Polícia Militar e os serviços de trânsito assumidos pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
 Hierarquia na Polícia Militar

Ligações externas 
 

Transito